|}

Die Linie 8  („Magenta Linie“) der Metro Delhi gehört zum Metrosystem der indischen Hauptstadt Delhi. Sie besteht aus 25 Stationen (Phase III) von Janakpuri West nach Botanical Garden. Die Linie 8 (Magenta Linie) wird auch das Terminal 1D des Indira Gandhi International Airport direkt mit dem Metrosystem verbinden.

Die Linie folgt in weiten Teilen der Outer Ring Road und ist als Ringlinie konzipiert. In einer späteren Ausbauphase (Phase IV) soll sie in Richtung Norden verlängert werden.

Geschichte 
Der Fortschritt der Arbeiten auf der Strecke war im November 2017 zu 98,73 Prozent erledigt. Ursprünglich sollte die Linie bereits im Dezember 2016 fertig gestellt werden, doch Verzögerungen entstanden vor allem auch durch Schwierigkeiten beim Grunderwerb. Der Probetrieb erfolgte ab August 2017. Die Eröffnung erfolge anschließend in zwei Teilstrecken: Der erste Abschnitt von Botanical Garden bis Kalkaji Mandir wurde am 25. Dezember 2017 eröffnet. Die weitere Strecke wurde am 28. Mai 2018 offiziell in Betrieb genommen. Der allgemeine Betrieb für die Öffentlichkeit begann am 29. Mai 2018. Damit ist die gesamte Strecke aus Phase III in Betrieb.

Eröffnungen

Stationen 
Die Linie umfasst 25 Stationen von Westen Delhis bis nach Noida. Doch nicht alle dieser Stationen sind frei zugänglich: Die Station Shankar Vihar liegt in einem militärischen Areal und kann nur von Angehörigen der Armee benutzt werden. Zwar ist es jedermann möglich, aus dem Metrozug auszusteigen. Das Verlassen der Station ist aber nur mit einer entsprechenden Zutrittgenehmigung zum militärischen Bereich gestattet.

Geplante Erweiterung in Phase IV

Einzelnachweise 

U-Bahn-Strecke
Metro Delhi